Пы́рлица — название нескольких населённых пунктов в Молдавии:

 Пырлица — село в Сорокском районе.
 Пырлица — село в Унгенском районе.
 Пырлица — село в Фалештском районе.